Српска лига Исток у сезони 2018/19. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига у овој сезони броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне — Запад, Исток и Југ.

Одлуком ФСС лига је проширена са 16 на 18 клубова. Статус у њој су сачували Моравац Орион, Прва петолетка Трстеник и Табане 1970. У овој сезони Табане 1970 наступа под именом Јагодина Табане.

Клубови у сезони 2018/19.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије — званични сајт

Српска лига Исток
Исток